Скотт Уайзман (; 9 октября 1985, Кингстон-апон-Халл, Англия) — гибралтарский и английский футболист, защитник клуба «Линкольн Ред Импс» и сборной Гибралтара.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1985 году в английском городе Халл. Заниматься футболом начал в 6 лет в школе местного клуба «Халл Сити», где занимался под руководством . На профессиональном уровне дебютировал в составе «Халла» 3 апреля 2004 года в матче Третьего дивизиона футбольной лиги против клуба «Киддерминстер Харриерс». В том сезоне Уайзман провёл две игры, а его клуб занял второе место в лиге и вышел в более высокий дивизион (с сезона 2004/05 — Лига 1). В начале сезоне 2004/05 Уайзман сыграл 3 игры за «Халл» в Лиге 1, а затем был отдан в аренду в клуб Лиги 2 «Бостон Юнайтед». По итогам сезона «Халл Сити» вновь добился повышения в классе и вышел в Чемпионшип. В Чемпионшипе футболист сыграл 11 матчей, однако следующий сезон Уайзман провёл в аренде в клубах «Ротерем Юнайтед» и «Дарлингтон», а после окончания сезона подписал с «Дарлингтоном» полноценный контракт. С 2008 по 2011 год выступал за клуб «Рочдейл», вместе с которым вышел из Лиги 2 в Лигу 1. Перед началом сезона 2011/12 игрок подписал контракт с клубом Чемпионшипа «Барнсли» и отыграл в клубе два с половиной сезона, сыграв чуть более ста матчей. По ходу сезона 2013/14 он перебрался в клуб Лиги 1 «Престон Норт Энд». Затем, с 2015 по 2017 год Уайзман был игроком клуба «Сканторп Юнайтед», а в сезоне 2017/18 поочерёдно выступал за команды «Честерфилд» и «Рочдейл». Летом 2018 года игрок подписал контракт с клубом Национальной лиги «Солфорд Сити», с которым занял третье место и по результатам плей-офф добился выхода в Лигу 2.

Карьера в сборной 
В начале карьеры Уайзман сыграл несколько матчей за сборную Англии до 20 лет.

Хотя Уайзман родился в Англии, его мать была родом из Гибралтара, что дало ему право сменить «футбольное гражданство». После вступления Гибралтара в УЕФА, Уайзман получил вызов на первый официальный международный матч против сборной Словакии, в котором он отыграл все 90 минут. Встреча завершилась со счётом 0:0. В 2014 году игрок продолжал активно выступать за Гибралтар и в том числе сыграл 5 матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2016, однако позже практически перестал играть за сборную. В национальную команду он вернулся в 2016 году и сыграл за сборную ещё 3 игры, после чего перестал вызываться в сборную.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Футболисты Гибралтара
Игроки сборной Гибралтара по футболу
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Бостон Юнайтед»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Солфорд Сити»